Семён Ефи́мович Коло́нин (1 февраля 1900, Ораниенбаум, Санкт-Петербургская губерния,  Российская империя— 20 сентября 1972, Москва, СССР) — советский военный политработник, генерал-лейтенант (1945).

Биография 
Родился в 1 февраля 1900 года. В семье рабочих. Русский.

В феврале 1918 года вступил в Красную Армию. Член  РКП(б) 1918 года. Участвовал в боях на  Северном фронте против белогвардейцев и на Западном фронте против белополяков.

С 1922 года на партийно-политической работе в войсках МВО. Был политруком роты, ответственным секретарем партийного бюро полка.

В январе 1931 года назначен помощником военкома 18-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии.

В сентябре 1931 года назначен военкомом 165-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии.

В марте 1933 года назначен начальником политотдела МТС и совхозов.

В июле 1936 года назначен военкомом конно-артиллерийского полка Особой кавалерийской дивизии имени И. В. Сталина.

В августе 1937 года назначен военкомом 1-й дивизии ПВО.

В ноябре 1937 года назначен начальником политуправления и и. о.члена Военного совета Московского ВО.

В феврале 1939 года назначен начальником политуправления Северо-Кавказского ВО.

24 февраля 1941 года дивизионный комиссар Колонин назначен членом Военного совета Приволжского военного округа.

22 июня 1941 года назначен членом Военного совета 21-й армии.

С 28 декабря 1941 года член Военного совета 11-й армии.

С 24 августа по 27 ноября 1942 года Член Военного совета, 9-й армии.

С ноября 1942 года Член Военного совета Черноморской группы войск, с этого момента и до конца войны являлся непосредственным начальником  полковника, а с ноября 1944 года генерал-майора, будущего Генерального Секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.

С 1 апреля 1943 года по 9 июля 1945 года член Военного совета 18-й армии.

С мая 1946 года проходил  службу на руководящих должностях в политорганах центрального аппарата Министерства обороны СССР и Генерального Штаба ВС СССР.

25 июля 1955 года генерал-лейтенант Колонин был уволен в запас.

Умер 29 сентября 1972 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (7 участок, 17 ряд, 12 место).

Воинские звания 

 дивизионный комиссар (1939)
 генерал-майор (06.12.1942)
 генерал-лейтенант (11.07.1945)

Награды 
СССР
 орден Ленина (21.02.1945);
 пять орденов Красного Знамени (13.12.1942, 18.09.1943, 10.01.1944, 03.11.1944, 24.06.1948);
 орден Богдана Хмельницкого I степени (11.08.1944)
 орден Суворова II степени (23.05.1945);
 орден Отечественной войны I степени (29.05.1944);
 два ордена Красной Звезды (22.02.1941, 28.10.1967)
 Медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938);
 «За оборону Киева» (1961);
 «За оборону Кавказа» (1944);
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945);
 «За освобождение Варшавы» (1945);
 «За освобождение Праги» (1945)
Других государств
:
 орден Белого льва «За Победу» II степени (06.06.1945);
 Чехословацкий Военный крест 1939—1945 годов (16.08.1945);
 медаль «За укрепление дружбы по оружию» (__.05.1970);
 Дукельская памятная медаль 
:
 Крест Храбрых (19.12.1968);
 медаль «За Одру, Нису и Балтику»;
 медаль «За вашу и нашу Свободу»

Память

Примечания

Ссылки 
  сайт Generals.dk — Kolonin, Semen Efimovich
 Сайт Подвиг народа — Наградной лист на Колонина С. Е.
  © 2015 Полк Москва

Литература 
 Брежнев Л. И. Воспоминания (Глава 3 «Малая земля»). М.: ИПЛ, 1983.
 Дёмин Н. С. Война и люди. — М.: Воениздат, 1972. — 272 с. с портр. и илл. (Военные мемуары). — 100000 экз.
 Еременко А. И. Годы возмездия. Боевыми дорогами от Керчи до Праги — АСТ, АСТ Москва, 2009 г. — ISBN 978-5-17-058571-7
 Калашник М. X. Испытание огнём / Лит. ред. Н. Бакаева. — 3-е изд. — М.: Мысль, 1985. — 412 с., 1 л. портр. — (Военные мемуары). — 200000 экз.
 Конев И. С. Записки командующего фронтом. — М.: Наука, 1972.
 Млечин Л. М. Брежнев. Разочарование России. — СПб.: Питер, 2012. — 432 с. — 3 500 экз. ISBN 978-5-459-00881-4
 Ради мира на земле. Рассказы советских писателей о Великой Отечественной войне/ Лит. ред. И. Бахметьева — М.: Правда, 1990. — 544 с. — 200000 экз. ISBN 5-253-00127-1

Участники Гражданской войны в России
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Дивизионные комиссары
Политработники Великой Отечественной войны
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники обороны Киева (1941)
Участники Демянской операции (1942)
Участники битвы за Кавказ
Участники Днепровско-Карпатской операции
Участники Львовско-Сандомирской операции
Участники Восточно-Карпатской операции
Участники Моравско-Остравской операции
Участники Пражской операции
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище